Hitchin steht für:

 Hitchin, Stadt in England
 Hitchin (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Nigel Hitchin (* 1946), britischer Mathematiker